Линец — топоним:

Россия 
 Линец — село в Железногорском районе Курской области.
 Линец — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.

Белоруссия 
 Линец (озеро, Полоцкий район) — озеро в Полоцком районе Витебской области.
 Линец (озеро, Ушачский район) — озеро в Ушачском районе Витебской области.

Линец — фамилия:

 Линец, Александр Леонидович (род. 11.01.1963) — начальник ГУСПа.